USS Connecticut je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Connecticut (1776) 
 USS Connecticut (1799) 
 USS Connecticut (1860)
 USS Connecticut (BB-18) 
 USS Connecticut (SSN-22)

Connecticut